Arcano – sinonimo di occulto

Persone 
 Arcano da Sansepolcro (X secolo) – pellegrino ed eremita, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Francesco Arcano (1470 ca. – 1541) – ingegnere e architetto italiano
 Giovanni Mauro d'Arcano (1489 ca. – 1535) – poeta italiano

Altro 
 Arcano – carta nei tarocchi, può appartenere agli arcani maggiori oppure agli arcani minori
 Arcano (Beyonder) – personaggio dei fumetti creato da Jim Shooter (testi) e Mike Zeck (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics
 Arcano (Editrice Nord) – collana di narrativa fantastica edita in Italia da 1971 a 1974.
 Arcano 17 – testo poetico di André Breton (1ª ed. originale	1945)
 Disciplina dell'arcano – regola vigente nel cristianesimo delle origini secondo il teologo Jean Daillé
 Rive d'Arcano – comune italiano in provincia di Udine

Pagine correlate 
 Arcana
 Arcani (disambigua)

Altri progetti